Елм Крик има више значења:
 Елм Крик (Тексас)
 Елм Крик (Небраска)